См. также: Список военно-учебных заведений Российской Федерации

На 2017 год в Российской Федерации — России действуют 26 военных высших учебных заведений и 9 их филиалов, которые выпускают около 2 тыс. офицеров в год.
Централизованное руководство военным образованием и подготовкой военных кадров русской, затем советской и российской армии ведёт историю с 1831 г..

Москва 
 Военная ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, бывшая имени К. Е. Ворошилова
 Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова академия РВСН имени Петра Великого, бывшая имени Ф. Э. Дзержинского, с 2015 года находится в Балашихе.
 Военно-воздушная Краснознамённая, ордена Кутузова академия имени Ю. А. Гагарина, упразднена приказом Министра обороны РФ от 12 июля 2011 г. № 1136.
 Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени профессора Н. Е. Жуковского, с 2011 года Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» находится в Воронеже.
 Военный университет Министерства обороны РФ, бывшие Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени В. И. Ленина и Военный Краснознамённый институт
 Военный институт (инженерных войск) Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ, бывшая Военно-инженерная ордена Ленина, Краснознамённая академия имени В. В. Куйбышева.
 Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации, бывшие Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова академия имени М. В. Фрунзе, Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова
 Военно-технический университет, бывшее Московское высшее военное дорожное инженерное училище. Расформирован в 2015 году.
 Московское высшее военное командное орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённое училище, бывшее имени Верховного Совета РСФСР
 Московская военная консерватория
 Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный бедствий
 Военная академия Министерства обороны Российской Федерации, бывшая Военно-дипломатическая академия или Военная академия Советской Армии
 Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации
 Пограничная академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации
 Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации
 Московский институт новых информационных технологий Федеральной службы безопасности Российской Федерации
 Академия внешней разведки Службы внешней разведки Российской Федерации

Санкт-Петербург 
 Военная ордена Ленина академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва
 Военно-медицинская ордена Ленина, Краснознамённая академия имени С. М. Кирова
 Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова
 Военная ордена Ленина, Краснознамённая академия связи имени С. М. Будённого
 Михайловская военная артиллерийская академия, бывшая Военная артиллерийская ордена Ленина академия имени М. И. Калинина
 Военно-морской политехнический институт (бывшие Военно-морской инженерный институт (Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского и Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В. И. Ленина) и Военно-морской ордена Красной Звезды институт радиоэлектроники имени А. С. Попова (Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени А. С. Попова) — филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
 Военный институт (инженерно-технический) Военной ордена Ленина академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (бывшее Высшее военное инженерное строительное Краснознамённое училище имени генерала армии А. Н. Комаровского)
 Военный институт физической культуры
 Военно-космическая Краснознамённая академия имени А. Ф. Можайского
 Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт (бывшие Высшее военно-морское ордена Ленина, Краснознамённое, ордена Ушакова училище имени М. В. Фрунзе и Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола) — филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
 7-й факультет Военно-космической Краснознамённой академии имени А. Ф. Можайского, бывшее Высшее военно-топографическое командное Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А. И. Антонова
 Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ, бывшее Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР
 Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной ордена Ленина академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, бывшее Высшее ордена Ленина, Краснознамённое училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе
 Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)

Анапа 
 Институт береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации (бывший Учебный центр по подготовке морских специалистов Пограничных войск КГБ СССР имени Ивана Голубца)

Армавир 
 Факультет истребительной авиации Краснодарского высшего военного авиационного ордена Дружбы народов училища лётчиков имени А. К. Серова.

Балашов 
 4-й факультет  Краснодарского высшего военного авиационного ордена Дружбы народов училища лётчиков имени А. К. Серова, бывшее Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Главного маршала авиации А. А. Новикова

Благовещенск 
 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского

Владивосток 
 Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова

Вольск 
 Вольский военный институт материального обеспечения (филиал) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва

Воронеж 
 Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина
 Военный институт радиоэлектроники
 Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии ФСО России

Голицыно 
 Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Екатеринбург 
 Институт военно-технического образования (ИВТОБ )
 Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Екатеринбург)

Казань 
 Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознамённое училище (бывшее имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР)

Калининград 
 Балтийский военно-морской институт имени Ф. Ф. Ушакова — филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», бывшее Калининградское высшее военно-морское училище
 Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Кострома 
 Военная ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко

Краснодар 
 Краснодарское высшее военное ордена Октябрьской Революции, Краснознамённое училище имени генерала армии С. М. Штеменко
 Краснодарское высшее военное авиационное ордена Дружбы народов училище лётчиков имени А. К. Серова

Кубинка 
 Московское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (филиал)

Курган 
 Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Новосибирск 
 Новосибирское высшее военное командное училище, бывшее Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября 
 Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ
 Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Новосибирск)

Нижний Новгород 
 Институт федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Нижний Новгород)

Омск 
 Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва

Орёл 
 Академия ФСО России

Пенза 
 Пензенский артиллерийский инженерный институт (филиал) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва

Рязань 
 Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова

Саратов 
 Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, бывшее Саратовское высшее военное командное Краснознамённое училище МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского

Севастополь 
 Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова

Серпухов 
 филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, бывшее Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Ленинского комсомола

Смоленск 
 Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского

Сызрань 
 филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, бывшее Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков имени 60-летия СССР

Тверь 
 Военная Краснознамённая академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова

Тюмень 
 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова

Хабаровск 
 Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ
 Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ

Челябинск 
 филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, бывшее Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ

Череповец 
 Череповецкое высшее военное ордена Жукова инженерное училище радиоэлектроники, бывшее Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники

Ярославль 
 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, бывшее Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны имени 60-летия Великого Октября

См. также 
 Военно-учебные заведения
 Список военно-учебных заведений Российской империи
 Список военно-учебных заведений РККА СССР
 Список военно-учебных заведений ВС СССР

Ссылки 
 Система высшего образования Минобороны России

Примечания 

Списки вузов России
Списки:Вооружённые силы